Die Città di Vercelli – Trofeo Multimed 2015 war ein Tennisturnier, das vom 20. April bis 26. April 2015 in Vercelli stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2015 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 119 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 128 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 116 kB)

ATP Challenger Tour 2015
Tennisturnier in Vercelli